Чемпионат Великобритании по баскетболу среди женщин () — турнир среди баскетбольных женских команд Великобритании. Первый розыгрыш состоялся в 1965 году, чемпионками которого стала команда из Лондона «Малори». Больше всего титулов — 16 на счету у  Шеффилд Хаттерс  из Шеффилда.

Чемпионы

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Великобритании по баскетболу

Ссылки 
 Список чемпионов Великобритании 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Чемпионаты Великобритании
Соревнования по баскетболу в Великобритании